Aleksander Horain (1685-1774) – duchowny katolicki, sufragan żmudzki
 Aleksander Mikołaj Horain (1651-1735) – duchowny katolicki, biskup smoleński i żmudzki
 Jan Antoni Horain (1686-1777) – brat Aleksandra (1685-1774)
 Julian Horain (1821-1881) – polski dziennikarz
 Michał Horain (1797–1864) – polski inżynier
 Michał Piotr Horain (?-1769) – syn Jana Antoniego